Чапа́єве (до 1948 року — Боташ; , ) — село (до 2013 року — селище) в Україні, в Первомайському районі Автономної Республіки Крим.

Історія 
Поблизу Чапаєвого виявлено залишки поселення періоду бронзи.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню